Georges Jacob peut désigner :
 Georges Jacob (1739-1814), ébéniste français ;
 Georges-Alphonse Jacob-Desmalter (1799–1870), un ébéniste parisien ;
 Georges Jacob (1877-1950), organiste français.